Markle steht für:
 Markle (Indiana), Ort im Huntington und Wells County (Indiana)
 Markle (Pennsylvania), Ort im Westmoreland County, Pennsylvania

Markle ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham Markle (1770–1826), kanadischer Geschäftsmann und Politiker
 Fletcher Markle (1921–1991), kanadischer Schauspieler und Regisseur
 Peter Markle (* 1946), US-amerikanischer Regisseur, Drehbuchautor und Produzent
 Meghan Markle, Geburtsname von Meghan, Duchess of Sussex (* 1981), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Markel